Русева е българско женско фамилно име. Може да се отнася до:

 Койна Русева – българска актриса
 Любослава Русева – български журналист, колумнист, коментатор

Български фамилни имена